VidAnormal foi uma série de televisão de humor brasileira, que ia ao ar pela TVCOM de segunda a sexta, com reprise no sábado e  domingo, no Rio Grande do Sul. Criado Por Pedro Maron e Thiago Lazeri, tem no elenco Marcos Kligman, Manu Menezes, Bruno Bazzo, Pedro Maron e Luiza Pacheco.

Chamada inicialmente de POARS, começou sendo exibida pela PoaTV, passando depois para a Ulbra TV. O nome foi alterado para o atual em 1º de outubro de 2007, quando passou a ser transmitido pela TVCOM.Deixou de ser exibido no fim de 2008.

Elenco
Pedro Maron - Pedro Maron
Manu Menezes - Laura
Marcos Kligman - Sheila
Bruno Bazzo - Beto (Roberto Zimerman)
Luiza Pacheco - Júlia
Ananda Paradeda - Bibi
Zé Leandro - Prof. Aníbal
Lesiane Morato - Anita/Ana
Fernando Russowsky - Batista
Polaca Rocha - Alemoa
Clara Alencastro - Marta
Fabiano Geremias - Antenor
Julio Lhenardi - Vidal
Henry Iunes - apresentador do telejornal
Vilma Norma - diversos
Diego Perotto - diversos

Ligações externas
Página oficial

Programas de humor do Brasil
Séries de televisão de comédia do Brasil
Programas da TVCOM